Blau-Weiß bzw. Blau-Weiss ist die Bezeichnung von:

 dem israelischen Parteienbündnis Kachol Lavan

polysportiven Vereinen:
 Blau-Weiß Beelitz, Sportverein aus Beelitz
 Blau-Weiß 90 Berlin, ein ehemaliger Sportverein u. a. mit Abteilungen für Fußball und Handball
 Blau-Weiß 90 Berlin (1992), ein Sportverein
 Blau-Weiß Brühl, Sportverein aus Brühl
 Blau-Weiss Borssum, Sportverein aus Emden
 Blau-Weiss Buchholz, Sportverein aus Buchholz
 SV Blau-Weiß Dingden, Sportverein aus Hammingkeln
 Blau-Weiß Friedrichstadt, Sportverein aus Friedrichstadt
 SSV Blau-Weiß Gersdorf, Sportverein aus Gersdorf
 SV Blau-Weiß Groß Lindow 1909, Sportverein aus Groß Lindow
 SV Blau-Weiß Gusenburg, Sportverein aus Gusenberg
 SC Blau-Weiß 06 Köln, Sportverein aus Köln
 Blau-Weiß Langenbochum, Sportverein aus Langenbochum
 Blau-Weiß Lohne, Sportverein aus Lohne
 Blau-Weiß Langenbochum, ehemaliger Sportverein aus Herten
 SV Blau-Weiß 90 Neustadt (Orla), Sportverein aus Neustadt (Orla)
 Blau-Weiß Niederembt, Sportverein aus Niederembt
 Blau Weiß Post Recklinghausen, ehemaliger Sportverein aus Recklinghausen
 Blau-Weiß Schenefeld, Sportverein aus Schenefeld
 SV Blau-Weiß Spandau, Sportverein aus Berlin
 Blau-Weiß Wesselburen, Sportverein aus Wesselburen
 SV Blau-Weiß Zorbau, Sportverein aus Zorbau

Fußballvereinen:
 Blau-Weiß Bornreihe, Fußballverein aus Vollersode
 SC Blau-Weiß Energie Prenzlau, ehemaliger Fußballverein aus Prenzlau
 FC Blau-Weiß Feldkirch, Fußballverein aus Feldkirch
 Blau-Weiß Friesdorf, Fußballverein aus Bonn
 Blau-Weiß Fuhlenbrock, Fußballverein aus Bottrop
 Blau-Weiß Hohen Neuendorf, Fußballverein aus Hohen
 FC Blau-Weiß Leipzig, Fußballverein aus Leipzig-Kleinzschocher
 FC Blau-Weiß Linz, Fußballverein aus Linz
 FV Blau-Weiß Stahl Freital, Fußballverein aus Freital
 FSV Blau-Weiß Stadtilm, Fußballverein aus Stadtilm
 Blau-Weiß Wewer, Fußballverein aus Paderborn
 Blau-Weiss Wittorf Neumünster, Fußballverein aus Neumünster
 Blau Weiß Wulfen, Fußballverein aus Dorsten

Tennisvereinen:
 TK Blau-Weiss Aachen, Tennisverein aus Aachen
 TC Blau-Weiss Berlin, Sportverein u. a. mit Abteilungen für Tennis und Hockey
 TC Blau-Weiss Bocholt, Tennisverein aus Bocholt
 TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz, Tennisverein aus Dresden
 TC Blau-Weiss Halle, Tennisverein aus Halle
 HTC Blau-Weiß Krefeld, Tennisverein aus Krefeld
 TC Blau-Weiß Leimen, Tennisverein aus Leimen
 TC Blau-Weiß Neufahrn, Tennisverein aus Neufahrn
 TC Blau-Weiss Neuss, Tennisverein aus Neuss
 TC Blau-Weiß Wesel-Flüren, Tennisverein aus Wesel

Anderen Vereinen:
 Blau-Weiß (Wanderbund), jüdischer Wanderbund (1912–1926)
 Blau-Weiss Berlin, Tanzsportverein
 Blau-Weiß Bochum, Schwimmverein aus Bochum

 STC Blau-Weiß Solingen, Badmintonverein aus Solingen
 Wormser Ruderclub Blau-Weiß von 1883, Ruderverein aus Worms
 Kölner Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß 1956, Karnevalsverein aus Köln
 Prinzengarde Düsseldorf Blau-Weiss, Karnevalsverein aus Düsseldorf